Laboratori Nacional Argonne (del seu nom en anglès Argonne National Laboratory), laboratori de recerca dels Estats Units
 Autoritat Nacional del Ladino, organització de defensa de l'idioma i la cultura sefardita, establerta a Israel
 Biblioteca Nacional de l'Azerbaidjan (del seu nom en anglès Azerbaijan National Library), biblioteca nacional de l'Azerbaidjan
 ANL també és el codi IATA de l'aeroport d'Andulo, aeroport que serveix la ciutat d'Andulo, a Angola
 Anl també és l'abreviatura de l'analcima, mineral del subgrup dels tectosilicats